Kralovice est un toponyme qui peut désigner :

Královice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kralovice, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.
 Královice, un quartier de Prague.

Homonymie de localités en  Tchéquie